L'Empreinte de la corneille est un livre écrit par Anique Poitras paru en 2004.

Roman québécois
Roman canadien paru en 2004